Пожората има више значења:

 Пожората (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пожората (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Пожората (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији